Călinești a következő romániai településekre utalhat:
 Călinești, Argeș megyében
 Călinești, Bákó megyében
 Călinești, Botoșani megyében, Bucsecsea községben
 Călinești, Botoșani megyében, Cândești községben
 Felsőkálinfalva, Máramaros megyében
 Călinești, Olt megyében
 Călinești, Prahova megyében
 Călinești, Suceava megyében, Dărmănești községben
 Călinești, Suceava megyében, Șerbăuți községben
 Kányaháza (Călinești-Oaș), Szatmár megyében
 Călinești, Teleorman megyében
 Călinești, Vâlcea megyében